Andréas Dimitríou (né en 1950), psychologue chypriote grec ;
  (né en 1997), nageur grec ;
 Mítsos Dimitríou (1948-2002), footballeur grec ;
 Panagiótis Dimitríou (né en 1936), homme politique chypriote grec.